Хосе Виљареал има више значења:

 Хосе Виљареал (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хосе Виљареал (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику